Крутецкий:
 Крутецкий — поселение на вненадельной земле (купленной, арендованной и прочее), ныне посёлок Крутец Саратовской области, в период с 1861 года по 1918 год входил в Больше-Ольшанскую волость.

Фамилия 
 Крутецкий, Вадим Андреевич (1917-1991) — российский психолог.
 Крутецкий, Виктор Алексеевич (1923-2006) — российский поэт

Примечания